Nicole Van de Kerchove (1945 - 2008), pianiste et navigatrice française.
 Prosper de Kerchove de Denterghem (1813 - 1853), homme politique belge.
 Charles de Kerchove de Denterghem (1819 - 1882), ingénieur et homme politique belge.
 Ida de Kerchove de Denterghem, épouse de Crombrugghe, (1820-1875), cofondatrice de la Croix-Rouge de Belgique.
 Marthe de Kerchove de Denterghem, épouse Boël, (1877-1956), militante libérale, féministe, philanthrope.
 Oswald de Kerchove de Denterghem
 Robert de Kerchove (1846 - 1942), moine bénédictin belge.
 Gilles de Kerchove (1956- ), haut fonctionnaire européen.
 Derrick de Kerckhove (1944- ), sociologue.

 Famille Kerchove ( - à nos jours), famille noble Flamande.

Notes et références 

Homonymie de patronyme